Natriumcyclamaat, het natriumzout van cyclaamzuur
 Calciumcyclamaat, het calciumzout van cyclaamzuur